Köhn bezeichnet:

 Köhn, eine Gemeinde in Schleswig-Holstein

Köhn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Köhn (1889–1975), deutscher Politiker (BHE) MdL
 Derrick Köhn (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Dietrich Schulz-Köhn (1912–1999), deutscher Jazz-Autor, Jazz-Experte und Radiomoderator (Dr. Jazz)
 Eckhardt Köhn (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler
 Erich Köhn (1879–1945), deutscher Architekt
 Fritz Köhn (1901–1981), deutscher Offizier der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
 Gustav Heinrich Rudolf Köhn (1859–1924), Lübecker Weinhändler und Mitglied der Bürgerschaft
 Hans Köhn (1926–2012), deutscher Maler 
 Heinz Köhn (1902–1962), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Hinnerk Köhn (* 1993), deutscher Moderator, Slam-Poet und Autor
 Jens Köhn (1948–2020), deutscher Alt- und Rechtshistoriker, Rechtsanwalt und Autor
 Jutta Köhn (* 1951), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Philipp Köhn (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Richard Köhn, deutscher Politiker
 Rolf Köhn (1945–2019), Mediävist und Hochschullehrer
 Rosemarie Köhn (1939–2022), deutschgeborene norwegische Theologin
 Stephan Köhn, deutscher Japanologe
 Willi Köhn (1900–1962), deutscher Generalkonsul und SS-Führer

Siehe auch:
 Köhn von Jaski
 Koehn
 Koen
 Köhne